Вальтер Мояно (* 1933) — уругвайський велосипедист.
 Даніель Мояно (1930—1982) — аргентинський письменник.
 Карлос Марія Мояно (1854—1910) — аргентинський вояк і дослідник.
 Клаудіо Мояно (1809—1890) — іспанський політик.
 Марія Олена Мояно (1958—1982) — афро-перуанська організатор громади і феміністка.
 Марта Мояно (* 1964) — перуанська юрист і політик.
 Уго Мояно (* 1944) — аргентинський профспілковий і спортивний діяч.
 Хав'єр Мояно (* 1986) — іспанський футболіст, захисник.
 Хосе Родрігес Мояно (* 1958) — іспанський дипломат. Надзвичайний і Повноважний посол Іспанії в Україні.

 Мояно — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто.
 Поджо-Мояно — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рієті.